David Brandl – nuotatore austriaco
 Johann Evangelist Brandl – compositore e violinista tedesco
 Petr Brandl – pittore barocco boemo